Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk (1926-2022)
Elisabeth II van Bohemen (1409-1442), dochter van Sigismund, vrouw van Rooms-koning Albrecht II